Cardium pavcicostatum är en musselart. Cardium pavcicostatum ingår i släktet Cardium och familjen hjärtmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Hjärtmusslor
pavcicostatum